Aleksander Michałowski (ur. 1851, zm. 1938) – polski pianista, kompozytor, pedagog
 Aleksander Michałowski (ur. 1870, zm. 1934) – polski lekarz weterynarii, oficer, kapitan armii austriackiej, tytularny generał brygady WP
 Aleksander Michałowski (ur. 1891, zm. 1976) – polski aktor i śpiewak teatralny